Тетну́льд или Тетну́льди — вершина в грузинском отроге Безенгийской стены, Главного Кавказского хребта в регионе Верхняя Сванетия, Грузия, в 2 км южнее вершины Гестола и границы Российской Федерации (Кабардино-Балкарии).

Высота — 4869 м.

Вершина двуглавая, сложена древними кристаллическими породами. С Тетнульда стекают ледники Оиш, Нагеб, (истоки Ингури), Адиш и др. Общая площадь ледников — 46 км².

В 22 км западнее вершины расположен центр Местийского муниципалитета — посёлок городского типа Местиа.

В 1896 году впервые на вершину поднялась команда австрийских альпинистов во главе с Дугласом Фрешфилдом.

16 декабря 2021 года тройка грузинских альпинистов: Арчил Бадриашвили (Archil Badriashvili), Гиорги Тепнадзе (Giorgi Tepnadze), Бакар Гелашвили (Bakar Gelashvili) совершили первое в истории зимнее восхождение на вершину, пройдя за три дня прямой маршрут по западной стене

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org

Сванетия
Горные вершины Кавказа
Горные вершины Грузии